O quarto do mistério é um livro da autoria do escritor e psicanalista brasileiro Rubem Alves.

Livros de Rubem Alves
Livros de 1995